Хуанлун (, ) — топоним Китая.

 Хуанлун — заповедник на северо-западе провинции Сычуань.
 Хуанлун — уезд городского округа Яньань провинции Шэньси.
  — пещера (Хунань, Чжанцзяцзе, скалы Улинъюань).